Билл Та́ннер () — персонаж романов и фильмов о Джеймсе Бонде, начальник управления персонала МИ-6.

В книгах фигурирует как стойкий союзник Бонда по службе и его друг; часто играет с ним в гольф. Будучи семейным человеком, Таннер немного завидует свободе Бонда.

В романах Яна Флеминга Билл Таннер появляется нечасто, но с регулярностью встречается в поздних продолжениях серии — романах Джона Гарднера.

Кинобондиана:

В фильме «Человек с золотым пистолетом» персонаж произносит всего две строчки и не указан в титрах. В фильме «Только для ваших глаз» Таннер, по существу, замещает отсутствующего M — ставит задачу Бонду, распекает его за гибель Гонзалеса. В фильме «Золотой глаз» появляется в одном, а в фильме «И целого мира мало» — в четырёх коротких эпизодах. Начиная с фильма «Квант милосердия» Таннер стал появляться в каждом фильме в одной из центральных ролей (наравне с Бондом, М, Манипенни и Q).

Персонажи бондианы
Персонажи фильмов
Вымышленные мужчины